De Grand Prix-wegrace van Spanje 2004 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 2 mei 2004 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Spanje